George Bush je ime več osebnosti:
 George Herbert Walker Bush, starejši, 41. predsednik Združenih držav (1924–2018)
 George Walker Bush, mlajši, 43. predsednik Združenih državamerike (*1946)